

Animaux 

 Bucéphale est le cheval d'Alexandre le Grand.
 La bucéphale (Phalera bucephala) est une espèce de lépidoptères.
 La pie-grièche bucéphale (Lanius bucephalus) est une espèce de passereaux.

Voir aussi 
 Bucephala, ou garrots, genre de canards.
 Bucéphalie, ville fondée par Alexandre le Grand en l’honneur de son cheval Bucéphale.